Чемпионат Европы по биатлону 1999 прошёл в российском городе Ижевск с 1 по 7 февраля 1999 года. Разыграны медали в трёх дисциплинах среди мужчин и женщин, а также среди юниоров и юниорок (до 21 года).

Результаты гонок Чемпионата

Таблица медалей 
Общая

Ссылки 
 Чемпионат Европы. Ижевск. 3 февраля
 БИАТЛОН. ИЖЕВСК. Чемпионат Европы

Чемпионаты Европы по биатлону
1999 год в биатлоне
Февраль 1999 года
Международные спортивные соревнования в Ижевске
Международные соревнования по биатлону в России
Спорт в России в 1999 году
биатлон
Чемпионаты Европы в России
1990-е годы в Удмуртии